

События 
 Консулы Луций Анний Фабиан и Марк Ноний Аррий Муциан.

Родились 
 Деций Траян — римский император в 249—251 годах.
 Анния Аврелия Фаустина — третья супруга римского императора Гелиогабала

См. также